Armitage steht für:
 Armitage (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Armitage III, Anime in mehreren Episoden
 Armitage (Software), Software-Erweiterung für Metasploit

Armitage ist der Name folgender

Orte in England:
 Armitage (Staffordshire)

Orte in den Vereinigten Staaten
 Armitage (Mississippi), Ort im Noxubee County – nicht mehr existent
 Armitage (Ohio), Ort im Athens County
 Armitage and Artman Delmont Airport, Airport im Westmoreland County, Pennsylvania
 Armitage Newmansville Airport, Airport im Clarion County, Pennsylvania
 Armitage Ditch, Kanal im Madison County, Montana
 Armitage Island, San Juan County, Washington
 Armitage County Park, Park im Lane County, Oregon

im NRHP gelistete Objekte:
 Armitage (Schriever), in Schriever, Louisiana, ID-Nr. 84001366
 Joshua and Martha Armitage House, in Helena, Montana, ID-Nr. 05000408

geografischer Objekte:
 Kap Armitage

Siehe auch:
 Armytage